Dmitrij Ševčenko (atleta) – atleta sovietico e poi russo
 Dmitrij Ševčenko (schermidore) – schermidore sovietico e poi russo